Сергей Михайлович Кондратевский (Шурыга) (3 сентября 1965 года, село Шептаки Новгород-Северского района Черниговской области Украинской ССР - украинский предприниматель, политик, общественный деятель. Народный депутат Украины III созыва.

Биография 
В 1989 году окончил Харьковский государственный институт культуры; в 1997 году — Таврический институт предпринимательства и права.

В 1982—1983 годы — ученик фрезеровщика, фрезеровщик ПО «Свема», г. Шостка. В 1985—1986 годы — служба в Советской Армии. В 1991—1996 годы — председатель кооператива «Юниор», председатель правления Крымского коммерческого церковного банка, генеральный директор «Торгового дома Кондратевских», г. Севастополь. В 1993-1994 годах организовывал и проводил в Севастополе музыкальный фестиваль «Звёздный прибой». В 1994 году баллотировался в мэры Севастополя, но не был избран. В 1996—1998 годы — депутат Верховного Совета Крыма II созыва. С апреля 1998 года по май 2002 года — Народный депутат Украины III созыва, член Комитета по вопросам строительства, транспорта и связи. 20 июля 2002 года арестован в России по обвинению в расхищению государственной собственности (ст 86 прим. УК Украины в редакции 1965 года). 23 ноября 2005 года Апелляционный суд Севастополя изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на личное поручительство. В 2005—2006 годах — ректор Социально-экономического университета г.Севастополь». В 2008—2010 годах — директор Благотворительного фонда Сергея Куницына.

Лидер общественной организации «Русский политический форум Севастополя».

Награды 

 Почётная грамота Кабинета министров Украины (март 2002 года).

Примечания

Ссылки 

Выпускники Харьковского института культуры
Депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва